Pingoud ist der Familienname von
 Alfred Pingoud (1945–2015), deutscher Biochemiker
 Ernest Pingoud (1887–1942), finnischer Komponist
 Guido Pingoud (1851–1914), russischer lutherischer Generalsuperintendent